Ordet Brummen har flere betydninger::

Brummen – slangudtryk for fængsel.
Brummen (Nederlandene) – kommune i Nederlandene.
Brummen (band) – dansk hiphop-gruppe.
Brummen (lyd) – en svag lyd.